|}
Die Bahnstrecke Brno–Přerov ist eine Eisenbahnvwerbindung in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) als Teil der Mährisch-Schlesischen Nordbahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Brno (Brünn) über Holubice, Nezamyslice und Kojetín nach Přerov. Die Strecke ist zwischen Holubice und Přerov Teil des Paneuropäischen Verkehrskorridors VI und des TEN-Korridors Nr. 23.

Geschichte 

Der Betrieb auf der Strecke wurde 1869 eröffnet. Im Jahr 1936 wurde die Verbindungsbahn Holubice–Blažovice zur Bahnstrecke Brno–Vlárský průsmyk eröffnet. In den Jahren 1993 bis 1996 wurde die Strecke elektrifiziert.

Am 5. Januar 2012 beantragte Správa železniční dopravní cesty die Herabstufung des nicht für den Fernverkehr genutzten Abschnittes Brno hl.n.–Holubice zur Nebenbahn („regionální dráha“).

Ab 2024 soll die Strecke zweigleisig und für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausgebaut werden. Als erster Abschnitt soll ab Februar 2024 der Abschnitt Nezamyslice–Kojetín umgebaut werden, gefolgt vom Abschnitt Kojetín–Přerov ein halbes Jahr später. Der Bauarbeiten in den Abschnitten Vyškov–Nezamyslice und Blažovice-Vyškov sollen im Februar 2025 beginnen. Der letzte Bauabschnitt von Brünn nach Blažovice soll 2026 erfolgen. Die Inbetriebnahme der Gesamtstrecke ist bis  Mitte 2031 vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe 57 Milliarden Kronen gerechnet.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke auf zelpage.cz (tschechisch)
 Geschichte der Bahnstrecke (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien